Mirra - arbusto
Mirra (café) - café árabe

Ou ainda:
Mirra (mitologia)
Dave Mirra

Localidades

Campo de Mirra

Desambiguação